Николай Можайский:
 Можайский, Николай Иванович (1820—1898) — участник обороны Петропавловска, генерал-майор.
 Можайский, Николай Николаевич (1865—1920) — член IV Государственной думы от Подольской губернии.